ZGM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ngoma (Zambia)